Остров Богослова — необитаемый остров в Камчатском крае России
 Остров Богослова — один из Лисьих островов, относится к штату Аляска (США)